«Роме́о и Джулье́тта» () — художественный фильм, поставленный итальянским режиссёром  по мотивам одноимённой романтической трагедии Уильяма Шекспира. В главных ролях снялись Хейли Стейнфилд и Дуглас Бут.
Фильм вышел в 2013 году — в год 90-летия режиссёра Франко Дзеффирелли и 45-летия выхода на экраны его версии «Ромео и Джульетта» 1968 года.

Сюжет 

Ромео Монтекки и Джульетта Капулетти влюбляются друг в друга, но жестокая вражда между их семьями приводит это внезапно вспыхнувшее чувство к трагическому концу.

В ролях 
 Дуглас Бут — Ромео Монтекки
 Хейли Стейнфилд — Джульетта Капулетти
 Стеллан Скарсгард — принц Эскал
 Пол Джаматти — монах Лоренцо
 Кристиан Кук — Меркуцио
 Эд Вествик — Тибальт
 Коди Смит-МакФи — Бенволио Монтекки
 Том Уиздом — граф Парис
 Лесли Мэнвилл — Кормилица
 Наташа Макэлхон — синьора Капулетти
 Дэмиэн Льюис — синьор Капулетти
 Томас Арана — синьор Монтекки
 Лаура Моранте — синьора Монтекки
 Клайв Ричи — Питер
 Симона Капаррини — посетительница Капулетти
 Антон Александр — Абрахам
 Марко Квалья — Фермер

Производство 

Приступая к работе над сценарием, Джулиан Феллоуз заметил, что со времён Дзеффирелли не было сделано ни одной по-настоящему классической экранизации пьесы для большого кино, и хотя появлялись удачные интерпретации сюжета, они уводили его от средневековых истоков, которые подразумевает шекспировская история. Феллоуз также сообщал о намерении создателей сделать фильм более доступным для современного поколения. В СМИ проект интерпретировался как «Ромео и Джульетта» для поколения «Сумерек». Однако фильм не стал точной экранизацией произведения Шекспира, поскольку оригинальный текст в нём был сокращён и частично отредактирован Джулианом Феллоузом, сделавшим также авторские вставки в сценарий.
В фильме упразднён персонаж Бальтазар (слуга Ромео), но его слова и действия включены в роль Бенволио (друга Ромео), которую исполнил 16-летний актёр Коди Смит-МакФи.

На пробы для роли Джульетты в новой экранизации приглашалась Индиа Айсли — 18-летняя дочь Оливии Хасси, сыгравшей Джульетту в фильме 1968 года, но она отказалась от прослушивания.

Поскольку на роль Джульетты была утверждена несовершеннолетняя актриса — 15-летняя Хейли Стейнфилд, Карлеи счёл нужным внести некоторые изменения в изначальный сценарий, рассчитанный на участие 22-летней Лили Коллинз, исключив из него все откровенные сцены, предполагающие обнажение героев. Роль Ромео сыграл 19-летний британец Дуглас Бут, который считает, что новая киноверсия получилась непохожей на фильм Дзеффирелли. На роль Джульетты также пробовались актрисы Дакота Фэннинг, Эмма Уотсон, Эмили Браунинг, Имоджен Путс, Шейлин Вудли и Эбби Корниш.

Режиссёр Карло Карлеи погрузил действие фильма в итальянскую среду, проведя натурные съёмки в Капрароле, Субиако, Мантуе и Вероне, а также в местности Вальполичелла. Некоторые сцены фильма были сняты в декорациях студии Чинечитта в Риме.
Оператором-постановщиком новой экранизации «Ромео и Джульетты» выступил Дэвид Таттерсолл, принимавший участие в создании таких фильмов, как «Звёздные войны», «Зелёная миля» и ряде других, художником-постановщиком — , художником по костюмам — Карло Поджоли.

Съёмки начались 3 февраля 2012 года в Италии.
Значительная часть материала фильма была отснята в холодный период года — в феврале и марте, хотя по Шекспиру все события развиваются в разгар лета — в конце июля.

Для сцены бала было привлечено множество профессиональных танцоров.

Сопродюсером фильма выступила обладательница трёх премий «Оскар», а также других престижных номинаций и наград, итальянская художница Милена Канонеро.

Саундтрек 
Музыкальное сопровождение к кинофильму было полностью создано польским композитором, номинантом премии «Золотой глобус» Абелем Коженёвским 
Трек-лист:
 Juliet’s Dream
 Forbidden Love
 Queen Mab
 The Cheek of Night
 First Kiss
 Trooping With Crows
 A Thousand Times Good Night
 Come, Gentle Night
 Wedding Vows
 Fortune’s Fool
 From Ancient Grudge
 Death is My Heir
 Tempt Not a Desperate Man
 The Crypt (Part 1)
 The Crypt (Part 2)
 Eternal Love

Примечания

Ссылки 

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Швейцарии
Фильмы-мелодрамы Великобритании
Фильмы-мелодрамы Италии
Фильмы-мелодрамы Швейцарии
Фильмы Великобритании 2013 года
Фильмы Италии 2013 года
Фильмы Швейцарии 2013 года
Экранизации «Ромео и Джульетты»